Edessa (Grčka), grad u sjevernoj Grčkoj
 Edessa (Mezopotamija), antički grad u Mezopotamiji, danas grad Şanlıurfa u Turskoj
 Vojvodstvo Edessa, križarska država na prostoru Sirije i Turske
 Osroen, antičko kraljevstvo i naziv provincije Rimskog Carstva